Stemme kan have flere betydninger:

Musik
Vokal (musik) – stemme som musikinstrument

Tonehøjde
 Guitarstemning – forskellige måder at stemme en guitar på
 Guitartuner – en elektronisk enhed, der kan bruges til at stemme en guitar, populært guitarstemmer
 Ligesvævende temperatur – oktaven stemmes rent
 Ren stemning – tilpasset en bestemt toneart
 Stemmegaffel – lydgiver med en fastlagt tone
 Menneskestemme – lyde frembragt af stemmelæbernes svingninger i strubehovedet
 Stemmeleje – en stemmes højde

Klang
 Dyrestemme – musikalske lyde fungerer som kommunikation mellem individer

Meningstilkendegivelse
 Afstemning – en demokratisk måde at se hvad flertallet ønsker eller mener
 Folkeafstemning – en afgørelse om et givet lovforslag lægges ud til afgørelse blandt alle vælgere
 Valg – proces hvormed der vælges repræsentanter
 Valgret – stemmeret

At presse
 Stemmejern – et træværktøj

Overensstemmelse
 Afstemning (regnskab) – at posteringerne på en konto stemmer overens med et eksternt grundlag

Se også
 Register – flertydig
 Sotto voce – musikalsk udtryk for med dæmpet stemme dvs. sagte
 Stemthed - fonetisk egenskab